

Населені пункти та їхні частини
 Адамівка — гміна в Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Адамувка — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Адамівка (Адамувка) — село в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Адамувка — частина міста Сохачев в Сохачевському повіті Мазовецького воєводства
 Адамувка — частина міста Сташув в Сташовському повіті Свентокшиського воєводства
 Адамувка — частина села Вроновице (Вроновіце) в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Адамувка — частина села Воля-Карчевська в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Адамувка — частина села Чижовиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Адамувка — лісова осада в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки